1. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 31 stycznia – 1 lutego 1970 roku w Heerenveen, w Holandii. Zawodniczki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m i 3000 m. Do biegu na 3000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Mistrzynią kontynentu została reprezentantka ZSRR Nina Statkiewicz.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 25 łyżwiarek z 8 krajów. Sklasyfikowane zostały 24.

Wyniki 
 DNF – nie ukończyła, NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1970 w sportach zimowych
1970 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen